Hagymácska Gianni Rodari meséje

filmek
 Hagymácska szovjet rajzfilm (1961)
 Hagymácska magyar fekete-fehér mesejáték (1962)
 Hagymácska magyar zenés mesejáték (1982)